Твердуново — название нескольких населённых пунктов:
 Твердуново — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Твердуново — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.